Comitatul Brooks, conform originalului din limba engleză, Brooks County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii după cum urmează

 Comitatul Brooks, statul  -- (Formate GA -- (Categorie și format)
 Comitatul Brooks, statul  -- (Formate TX --(Categorie și format)

Alte articole similare 

 Brooks (dezambiguizare)
 Books (dezambiguizare)
 Brookings (dezambiguizare)
 Bookings (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii